Тихомир Дукић је филмски и ТВ монтажер. Тренутно је запослен у РТС, где је до сада током дугогодишњег радног искуства потписао монтажу најгледанијих серија попут Срећни људи, Крај династије Обреновић, Породично благо, Бела лађа.

Монтажа 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-те
|-
| 1990. || Рок дезертери ||
|-
| 1990. || Покојник  || 
|-
| 1991. || У име закона ||
|-
| 1990-1991. || Бољи живот || 
|-
| 1993. || Срећни људи (ТВ) || 
|-
| 1993. || Намештена соба (ТВ) || 
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић  ||
|-
| 1996. || То се само свици играју ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-те
|-
| 2000. || Тајна породичног блага ||
|-
| 2001. || Чувари мира  || 
|-
| 2001. || Руски бели неимари ||
|-
| 2001. || Лола || 
|-
| 2001. || А сад адио (ТВ) || 
|-
| 1998-2002. || Породично благо (ТВ) || 
|-
| 2002. || Лавиринт  ||
|-
| 2004. || Смешне и друге приче ||
|-
| 2005. || Леле, бато  ||
|-
| 2006. || Два мириса руже  ||
|-
| 2006. || Бора под окупацијом ||
|-
| 2007. || Оно наше што некад бејаше  ||
|-
| 2009. || Жарково, прича која траје  ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-те
|-
| 2006-2012. || Бела лађа  ||
|-
| 2013 - 2014. || Отворена врата 2 ||
|-
| 2016. || Уочи Божића ||
|-
| 2016. || Слепи путник на броду лудака  ||
|-
| 2017. || 33 одговора  ||
|-
| 2018. || Народно позориште у 10 чинова  ||
|-
| 2018. || Делиријум тременс (филм) ||
|-
| 2019. || Делиријум тременс (серија) ||
|-
| 2019. || Мали трговац ||
|-
| 2019-2021. || Јунаци нашег доба ||
|-
| 2020-2021. || Случај породице Бошковић ||
|-
| 2022. || Усековање (филм) ||
|}

Спољашње везе 

 

Српски монтажери